Stagnation eller stagnering kan syfta på:

 Ekonomisk stagnation – avsaknad av ekonomisk tillväxt
 Stagnation (vatten) – när vattnet i sjöar under somrar och vintrar, under ytan står still och inte blandas